Pec kan syfta på följande platser:

Kosovo 

 Peja, ort som heter Peć på serbiska,

Tjeckien 

 Pec pod Sněžkou, ort, Hradec Králové, Okres Trutnov, 
 Pec (ort), Plzeň, 
 Peč (ort i Tjeckien), Södra Böhmen, 
 Pec (berg), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar